Meloë steht für:
 Meloë in Isauria, ein Titularbistum
 Meloë in Lycia, ein Titularbistum
Meloe, die Käfergattung der Ölkäfer